Ombos kan syfta på:

 Ombos – det grekiska namnet på en ort i guvernementet Qena i södra Egypten, se Naqada
 Ombos – det grekiska namnet på den näst största staden i det egyptiska guvernementet Assuan, se Kom Ombo